Buresch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Buresch (* 1973), deutscher Drehbuchautor
 Ernst Buresch (1817–1892), Ingenieur und Eisenbahn-Baurat
 Ernst Siegfried Buresch (1900–1969), Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landessozialgerichts
 Friedrich Buresch (1821–1885), deutscher Fabrikant
 Harald Buresch (* 1977), deutscher Schauspieler und Musicalsänger
 Iwan Buresch (1885–1980), bulgarischer Zoologe
 Karl Buresch (1878–1936), österreichischer Rechtsanwalt und christlichsozialer Politiker, Bundeskanzler der Republik Österreich
 Walter Buresch (1860–1928), deutscher Verwaltungsjurist
 Wolfgang Buresch (* 1941), freier Autor, Puppenspieler, Regisseur und Coach

Siehe auch: Bureš